Feßbach ist ein geographischer Name in der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg: 
 Feßbach, Gemeindeteil und Dorf der Gemeinde Kupferzell 
 Feßbach (Lietenbach), linker Zufluss des Lietenbachs im Dorf Kupferzell; teils auch Name für dessen kurzen Unterlauf

Siehe auch:
 Füßbach